Wyrwak – wzgórze leżące na terenie Pogórza Izerskiego (Sudety)
 Wyrwak – wzgórze leżące na terenie Beskidu Niskiego